Miejscowości w USA:
 Ste. Genevieve – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ste. Genevieve
Gminy w USA:
 Ste. Genevieve (ang. Ste. Genevieve Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ste. Genevieve
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ste. Genevieve (ang. Ste. Genevieve County) – w stanie Missouri